Lamidada (Dholkha)
 Lamidada (Khotang)